Ludacris Presents: Disturbing tha Peace — второй сборник, выпущенный 13 декабря 2005 года Лудакрисом и Disturbing tha Peace. Альбом был сертифицирован как золотой в RIAA.

Первый сингл с альбома «Georgia» с Лудакрисом и Джейми Фокс. Вторым синглом была единственная песня Shawnna в песне «Gettin ’Some».

Список композиций 

Альбомы Лудакриса
Альбомы Disturbing tha Peace